Андре́й Харито́нов:
 Харитонов, Андрей Александрович (1895—1967) — советский генерал-майор.
 Харитонов, Андрей Владимирович (1959—2012) — советский и российский шахматист, гроссмейстер.
 Харитонов, Андрей Ермолаевич (1916—1993) — старший лейтенант, Герой Советского Союза.
 Харитонов, Андрей Игоревич (1959—2019) — советский и российский актёр, режиссёр, сценарист.